Леру () — французская фамилия:

 Леру, Гастон (1868—1927) — французский писатель, признанный мастер детектива.
 Леру, Ксавье (1863—1919) — французский композитор.
 Леру, Огюст (1871—1954) — французский живописец, иллюстратор.
 Леру, Пьер (1797—1871) — французский философ и политэконом.
 Леру, Шарль (Джозеф Джонсон; 1856—1889) — американский воздухоплаватель и парашютист.
 Леру, Эмили (1855—1935) — французская актриса и писательница.
 Леру, Этьен (1922—1989) — южноафриканский романист, борец против апартеида.